En el ámbito de la ciudad de Barcelona, puede referirse a:

Calle Nueva de Porta: Calle de Barcelona.
Pasaje de Porta: Calle de Barcelona.
Calle de Porta: Calle de Barcelona.